Het UEMOA Toernooi 2011 is het vijfde toernooi van het UEMOA Toernooi. Het toernooi werd gehouden van 30 oktober tot en met 6 november 2011 in Dakar, Senegal. Senegal won het toernooi door in de finale Mali te verslaan.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finale

Voetbal in 2011
Voetbal in Senegal
UEMOA Toernooi
Sportevenement in Senegal
Sport in Dakar